Lord Elgin se réfère à tous les comtes d'Elgin, et en particulier à :

Thomas Bruce (1766-1841),  comte d'Elgin, ambassadeur britannique à Constantinople et responsable du transfert à Londres des marbres du Parthénon ;
James Bruce (1811-1863),  d'Elgin, gouverneur du Canada et vice-roi des Indes.